Willamowski ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Willamowski (1935–2003), deutscher Motorradsportler
 Gerd Willamowski (* 1944), deutscher Politiker (SPD), Stadtdirektor von Ahlen (1985–1995), Verbandsdirektor des KVR (1995–2004)